Manuel António Couto Guimarães (nascido em 25 Agosto de 1967), conhecido como Nelo, é um antigo jogador português de futebol.

Desempenhava funções de defesa ou no meio-campo.

Carreira
Nasceu no Porto, tendo desenvolvido a sua formação no Boavista F.C., tendo depois jogado na equipa principal. Passou uma época na equipa do Sport Lisboa e Benfica (1994–1995), tendo depois regressado ao Boavista.

Nelo retirou-se como jogador em 2007, com 40 anos de idade. Representou por 11 vezes a Seleção Portuguesa de Futebol, entre 1990 e 1995, mas não representou a selecção em nenhuma competição de maior relevo (Campeonato Europeu de Futebol de 1992 ou Copa do Mundo FIFA de 1994).

Títulos
1 Supertaça Cândido de Oliveira - 1991/1992 - clube: Boavista

Ligações externas
Perfil em Zerozero
Estatísticas em ForaDeJogo

Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas de Portugal‎
Naturais do Porto
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol‎